Robert Nilsson è il nome di diverse persone:
 Robert Nilsson (scultore) (1894-1980), scultore svedese
 Robert Nilsson (calciatore) (1949), calciatore norvegese
 Robert Nilsson (atleta) (1961), atleta svedese
 Robert Nilsson (hockeista su ghiaccio) (1985), hockeista su ghiaccio svedese